Razor & Tie — американська звукозаписувальна корпорація заснована в 1990-му році Кліффом Ченфелдом та Крейгом Балсамом.

Razor & Tie представляє музикантів, які виступають в жанрах в Фолк, метал, поп, рок та інших світових жанрах.
Razor & Tie, мабуть найвідоміший завдяки Kidz Bop

Гурти підписані на лейбл 

Adestria (Artery Recordings)
All That Remains
Alesana (Artery Recordings)
Richard Ashcroft
Nicole Atkins
Attila (Artery Recordings)
Bad Books
Born Cages
Built on Secrets (Artery Recordings)
Buried In Verona (Artery Recordings)
Джоан Баез
Dave Barnes
Микола Басков
Brad
Ванесса Карлтон
Chiodos
Cher Lloyd 
Chelsea Grin (гурт) (Artery Recordings)
Close to Home (Artery Recordings)
Dead Silence Hides My Cries (Artery Recordings)
Deaf Havana
Death Of An Era (Artery Recordings)
Ді Снайдер
Defiler
Kevin Devine
Emerson, Lake and Palmer (US and Canada)
Finch
Foreigner
For Today
Haddaway
Hatebreed
Hearts&Hands (Artery Recordings)
Horseneck (Artery Recordings)
HIM
Hit the Lights
I Am War
I Declare War (Artery Recordings)
In Dying Arms (Artery Recordings)
Incredible' Me (Artery Recordings)
INVSN
Joe Jackson
The Jingle Punks Hipster Orchestra
Анжеліка Кіджо
Kidz Bop
Ladysmith Black Mambazo
Michael Londra
Madina Lake
Man Made Machine
Andy McKee
Jon McLaughlin
Myka, Relocate (Artery Recordings)
Nonpoint
Norma Jean
Ocean Is Theory
P.O.D.
Protest the Hero
The Pretty Reckless
The Ready Set
Neil Sedaka
The Seeking
Shadows Fall
Shoot the Girl First (Artery Recordings)
Sirens & Sailors
Starset
David A. Stewart
Such Gold
Kelly Sweet
Sons of Texas
The Sword
Sworn In
Sylar
Kyng
Suzanne Vega
The Wiggles
BeBe Winans
Dar Williams
Wounds
Yellowcard
Zappa Plays Zappa
</div>

Колишні 

Mathias Anderle
40 Below Summer
Laurie Berkner
Gary U.S. Bonds
The Bongos
Brand New
A Bullet for Pretty Boy (Artery Recordings)
Bury Tomorrow (Artery Recordings)
Casino Madrid (Artery Recordings)
Alex Chilton
The Clarks
Simon Collins
The Crimson Armada (Artery Recordings)
The Dan Band
Danko Jones
Day of Fire
Dead Confederate
Devin The Dude
EndeverafteR
For the Fallen Dreams (Artery Recordings)
Selena Gomez
The Graduate
Joe Grushecky
Steve Hofstetter
Ivory Joe Hunter
Donnie Iris
Just Surrender
Don Johnson
Cledus T. Judd
John Lithgow
Little Steven
Love Tractor
The Nields
Elliott Murphy
Willie Nile
Prince Paul
Semi Precious Weapons
Seven Nations
Ryan Shaw
Jules Shear
Corey Smith
Sonia Dada
Al Stewart and Shot in the Dark
The Summer Set
Tina Sugandh
Vanna (Artery Recordings)
Cesar Velazquez
Word
Saves the Day
</div>

Примітки

Звукозапис
Музична індустрія
Американські лейбли звукозапису